Уди́мская узкоколе́йная желе́зная доро́га — лесовозная узкоколейная железная дорога в Котласском районе Архангельской области и в Великоустюгском районе Вологодской области.

Начинается в посёлке Удимский (Котласский район), максимальная длина 81 км, эксплуатируется в настоящее время 25 км, ширина колеи — 750 мм. Год открытия: 1938 год.

История 

Узкоколейная железная дорога возникла до появления посёлка Удима, ориентировочная дата открытия первого участка 1938 год. Начальным пунктом узкоколейки являлся посёлок Приводино, расположенный вблизи берега реки Малая Северная Двина. В 1943 году был основан «Удимский леспромхоз», центром ЛПХ стал новый посёлок Удима, возникший вблизи одноимённой станции на Печорской железнодорожной магистрали. В 1950-х годах Удимская узкоколейка была соединена с узкоколейной железной дорогой, начальным пунктом являлся посёлок Приводино. Первый тепловоз ТУ4 поступил на узкоколейную железную дорогу в 1964 году, тепловозы ТУ4 работали до 1984 года. Линии на Приводино и Красавино были закрыты в начале 1970-х годов. В 1970-х годах на узкоколейной железной дороге имелось три посёлка, являвшихся центрами лесопунктов: Рябиновка, Бельск, Молодых. В начале 1980-х силами студенческих строительных отрядов был построен участок магистрали узкоколейной железной дороги «БАМ», расположенный южнее станции Рябиновка, максимальная удалённость магистрали от ст. Удима составила не менее 62 километров. В 1980 году был выселен посёлок Бельск, затем в 1984 году выселен посёлок Молодых, а в начале 90-х посёлок Рябиновка был переселён в Удиму.

Современное состояние 
По состоянию на сентябрь 2005 года, узкоколейная железная дорога работает, основной район погрузки леса находится в нескольких километрах восточнее бывшего посёлка Молодых. По состоянию на 2012 года, узкоколейная железная дорога действует.

Подвижной состав

Локомотивы 
 ТУ6А — № 2313, 3076, 3078, 3146, 3271, 3438, 3487, 3841
 ТУ6Д — № 0336
 ТУ8 — № 0323

Вагоны 
 Вагоны ПВ40
 Вагоны-сцепы
 Вагон-цистерна
 Хопперы-дозаторы
 Вагоны-платформы

Путевые машины 
 Снегоочиститель узкоколейный

Частные средства передвижения 
 Самодельные «пионерки»

Фотогалерея

См. также 

 Нюбская узкоколейная железная дорога
 Кудемская узкоколейная железная дорога
 Лойгинская узкоколейная железная дорога
 Зеленниковская узкоколейная железная дорога

 750 мм
 Узкоколейная железная дорога
 Конецгорская узкоколейная железная дорога
 Действующие узкоколейные железные дороги России

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ОАО «Группа Илим»
 Узкоколейная железная дорога на «Энциклопедии Младший Брат» проекта «Паровоз ИС»
 Узкоколейная железная дорога на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Узкоколейные железные дороги Архангельской области
Колея 750 мм
Узкоколейные железные дороги Вологодской области